Chris Taylor, kanadski hokejist, * 6. marec 1972, Stratford, Ontario, Kanada.

Taylor je kariero začel pri klubu London Knights v ligi OHL v sezoni 1988/89. Leta 1990 je bil kot 27. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Islanders, za katerega je zaigral v sezoni 1994/95. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Boston Bruins in Buffalo Sabres, je v sedmih sezonah odigral 149 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 11 golov in 21 podaj, ter dve tekmi končnice. V drugem delu kariere je tri sezone igral v nemški ligi za Frankfurt Lionse, devet sezon pa za Rochester Americanse, kjer je po sezoni 2010/11 tudi končal svojo športno kariero.

Tudi njegov brat Tim je bil hokejist v ligi NHL.

Statistika kariere 

|-
| London Knights
| OHL
| 88/89
|
| 62
| 7
| 16
| 23
|
| 52
|
| 15
| 0
| 2
| 2
|
| 15
|-
| London Knights
| OHL
| 89/90
|
| 66
| 45
| 60
| 105
|
| 60
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 16
|-
| London Knights
| OHL
| 90/91
|
| 65
| 50
| 78
| 128
|
| 50
|
| 7
| 4
| 8
| 12
|
| 6
|-
| London Knights
| OHL
| 91/92
|
| 66
| 48
| 74
| 122
|
| 57
|
| 10
| 8
| 16
| 24
|
| 9
|-
| Capital District Islanders
| AHL
| 92/93
|
| 77
| 19
| 43
| 62
|
| 32
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Salt Lake City Golden Eagles
| IHL
| 93/94
|
| 79
| 21
| 20
| 41
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Denver Grizzlies
| IHL
| 94/95
|
| 78
| 38
| 48
| 86
|
| 47
|
| 14
| 7
| 6
| 13
|
| 10
|-
| New York Islanders
| NHL
| 94/95
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 95/96
|
| 11
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 95/96
|
| 50
| 18
| 23
| 41
|
| 60
|
| 22
| 5
| 11
| 16
|
| 26
|-
| New York Islanders
| NHL
| 96/97
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 96/97
|
| 71
| 27
| 40
| 67
|
| 24
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 97/98
|
| 79
| 28
| 56
| 84
|
| 66
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 98/99
|
| 21
| 6
| 11
| 17
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 98/99
|
| 37
| 3
| 5
| 8
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Las Vegas Thunder
| IHL
| 98/99
|
| 14
| 3
| 12
| 15
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 99/00
|
| 49
| 21
| 28
| 49
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 99/00
|
| 11
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 00/01
|
| 45
| 20
| 24
| 44
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 00/01
|
| 14
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 01/02
|
| 77
| 21
| 45
| 66
|
| 66
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 02/03
|
| 11
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 02/03
|
| 61
| 12
| 55
| 67
|
| 44
|
| 3
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 03/04
|
| 24
| 9
| 18
| 27
|
| 20
|
| 16
| 5
| 12
| 17
|
| 0
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 04/05
|
| 79
| 21
| 58
| 79
|
| 50
|
| 9
| 1
| 8
| 9
|
| 4
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 05/06
|
| 32
| 11
| 26
| 37
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 06/07
|
| 52
| 12
| 34
| 46
| -3
| 80
|
| 8
| 1
| 9
| 10
| -3
| 8
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 07/08
|
| 56
| 17
| 49
| 66
| +4
| 48
|
| 12
| 5
| 8
| 13
| +1
| 6
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 08/09
|
| 52
| 15
| 34
| 49
| +1
| 60
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +3
| 4
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 09/10
|
| 80
| 17
| 44
| 61
|
| 89
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 10/11
|
| 72
| 10
| 41
| 51
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1502
| bgcolor="#7FFF00" | 301
| bgcolor="#7FFF00" | 952
| bgcolor="#7FFF00" | 1453
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 1095
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 153
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | 139
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 122
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Viri
 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Hokejisti London Knights
Hokejisti Capital District Islanders
Hokejisti Salt Lake City Golden Eagles
Hokejisti Denver Grizzlies
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Providence Bruins
Hokejisti Las Vegas Thunder
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Frankfurt Lions